Europamästerskapet i landhockey för herrar 2015 var den femtonde upplagan av Europamästerskapet i landhockey. Turneringen spelades i London, England i Storbritannien och vanns av Nederländerna. Irland tog sin första medalj då man slog England i matchen om bronset.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Grupp C (nedflyttning)

Resultaten från gruppspelet är skrivit i kursiv stil.

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning
Matcher som avgjorts under förlängning räknas som vinst eller förlust. Matcher som avgjorts under straffläggning räknas som oavgjort.

Frankrike och Ryssland flyttades ner och ersattes av Polen och Österrike till EM 2017.

Källor
Todor66.com. Arkiverad 6 december 2017.

2015
2015 i Storbritannien
Landhockey i Storbritannien
Sportåret 2015
Internationella sportevenemang i London
London under 2000-talet